MPA est un sigle qui désigne :
 Master of Public Affairs ou Master of Public Administration, un diplôme universitaire post-grade en gestion des instances publiques ;
 Motion Picture Association, association interprofessionnelle qui défend les intérêts de l'industrie cinématographique américaine en dehors des États-Unis. N. B. : aux États-Unis, cette même association porte le nom de Motion Picture Association of America (MPAA) ;
 mégapascal (MPa), unité de pression valant un million de pascals () ;
 millipascal (mPa), unité de pression valant un millième de pascal () ;
 Mouvement pour l'autodétermination, mouvement nationaliste corse ;
 Mouvement pour l'autonomie, parti politique italien ;
 Mouvement populaire de l'Azawad, mouvement de rébellion touarègue ;
 Mouvement populaire algérien, parti politique algérien ;
 Montpellier Prés d'Arènes (Prés d'Arènes est un quartier de Montpellier) ;
 Mario Party Advance, un jeu vidéo ;
  Mathématiques et physique approfondies ;
 RAF Mount Pleasant (IATA airport code, Mount Pleasant Airport), base aérienne de l'armée de l'air britannique.